Антони́на Зу́ева:
 Зуева, Антонина Илларионовна (Улитина; 1925 — 2015) — Герой Социалистического Труда.
 Зуева, Антонина Михайловна (1928 — 2021) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.